Delić est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Amer Delić (né en 1982), joueur de tennis bosno-américain ;
  (né en 1956), général yougoslave et homme politique serbe ;
  (né en 1964), militaire bosniaque ;
 Mate Delić (né en 1993), joueur de tennis croate ;
 Mirela Delić (née en 1981), joueuse de volley-ball croate ;
  (1885–1967), homme politique croate ;
 Uroš Delić (né en 1987), footballeur monténégrin.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate